KBBL peut faire référence à :
 un groupe fictif de radio et de télévision dans la série Les Simpson,

kbbl peut faire référence à :
  barils, (kilo - barils),